Rhyne Williams era il detentore del titolo ma ha perso ai quarti di finale contro Malek Jaziri.

Steve Johnson ha vinto il titolo, battendo Jaziri in finale, 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Michael Russell (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)
 Tim Smyczek (ritirato)
 Denis Kudla (secondo turno)
 Frank Dancevic (ritirato)

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Rhyne Williams (quarti di finale)
  Alex Kuznetsov (primo turno)
  Peter Polansky (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger of Dallas 2014
ATP Challenger Tour 2014